Nobis ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Nobis (* 1990), deutscher Moderner Fünfkämpfer
 Beatrix Nobis (* 1950), deutsche Kunsthistorikerin
 Ernst Nobis (1901–1963), österreichischer Offizier
 Herbert Nobis (* 1941), deutscher Komponist
 Heribert Maria Nobis (1924–2017), deutscher Wissenschaftshistoriker und Herausgeber
 Jeremy Nobis (* 1970), US-amerikanischer Skirennläufer
 Jörg Nobis (* 1975), deutscher Politiker (AfD)
 Johann Nobis (1899–1940), österreichischer Kriegsdienstverweigerer und NS-Opfer
 Ludwig Nobis (1883–1951), deutscher Architekt
 Matthias Nobis (1910–1940), österreichischer Kriegsdienstverweigerer und NS-Opfer, Bruder von Johann Nobis
 Norbert Nobis (* 1945), auch: Norbert Walter Nobis, deutscher Kunsthistoriker
 Otto Nobis (1914–2000), österreichischer Architekt
 Siegfried Nobis (* 1939), deutscher Metallschleifer und früherer Volkskammerabgeordneter
 Tommy Nobis (1943–2017), US-amerikanischer Footballspieler
 Ulla Graf-Nobis (1939–2016), deutsche Pianistin

Nobis steht für:

 die Bäckerei Nobis Printen